Miasta w USA:
 Little Black – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
Gminy w USA:
 Little Black (ang. Little Black Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Little Black (ang. Little Black Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor